Miranda kan som auktorsförkortning betyda:

 Faustino Miranda
 Francisco E.L.de Miranda
 Hector C. Miranda

Robotskapade auktorsförkortningar